Маргарита Английская (; 1275 — после 1338) — английская принцесса из династии Плантагенетов, дочь Эдуарда I и Элеоноры Кастильской, супруга герцога Брабанта, Лотье и Лимбурга Жана II.

Биография 
Маргарита родилась 11 сентября 1275 года в семье английского короля Эдуарда I и его первой жены Элеоноры Кастильской. Она была десятым ребёнком супругов, хотя к моменту её рождения в живых оставались только трое из её братьев и сестёр. Брак её родителей был счастливым и плодовитым: всего у них родилось шестнадцать детей.

8 июля 1290 года был заключён брак между Маргаритой Английской и Жаном Брабантским, сыном Жана Победителя, герцога Брабанта, Лотье и Лимбурга. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве Лондона. Молодожёнам на момент вступления в брак было по 14 лет. Осенью того же года умерла мать Маргариты, Элеонора Кастильская.

Весной 1294 года в Бар-лё-Дюке Жан I был смертельно ранен на рыцарском турнире и скончался 3 мая. Герцогом Брабанта стал его восемнадцатилетний сын Жан II. Маргарита получила титул герцогини.

В 1300 году у супругов родился их единственный сын — Жан, впоследствии унаследовавший трон отца.

Жан II получил прозвище Тихий. Во время его правления Брабант, поддерживая отношения с коалицией, пытался противостоять французской экспансии. Жан II также предпринял попытку завоевания Южной Голландии, которая не увенчалась успехом. Зная о своей болезни и желая обеспечить мирный переход власти малолетнему сыну, Жан сделал несколько важных шагов для укрепления позиций герцога. В 1311 году, желая перевести отношения с Францией в мирную плоскость, он женил сына на Марии д’Эврё, племяннице короля Филиппа Красивого, а 27 сентября 1312 года подписал Кортенбергскую хартию. Согласно её положениям, герцог должен был править страной вместе с советом, в котором десять мест принадлежало представителям городов Брюсселя, Лувена, Антверпена, Тирлемона, Лео, Хертогенбоса, а также гарантировалась неизменность существовавшего законодательства, правительственных и судебных обычаев и городских привилегий. Спустя месяц Жан II скончался.

Маргарита пережила мужа и ещё увидела внуков. Первого ребёнка её невестка, Мария д'Эврё, родила в 1322 году. Девочку назвали Жанной. Именно она впоследствии стала правительницей Брабанта. Умерла Маргарита после 1338 года и была похоронена в брюссельском соборе Святых Михаила и Гудулы.

Родословная

Примечания

Источники

Ссылки 
 Хроника о происхождении герцогов Брабанта
 Асланов Л. А. «Культура и власть». Глава 11
 Генеалогия герцогов Брабантских
 Плантагенеты

Плантагенеты
Брабантский дом
Женщины XIV века
Умершие в XIV веке
Принцессы Англии
Герцогини Брабанта
Женщины XIII века